Lari puede referirse a:

 Lari, un suborden de aves caradriformes.
 Lari, la unidad monetaria de la República de Georgia.
 Lari, una ciudad italiana en la provincia de Pisa, región de Toscana.
 El Distrito de Lari, en el Departamento de Arequipa, Perú

Enlaces externos